Benson & Hedges Championship 1996 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, проходивший с 5 по 14 октября 1996 года в Эдинбурге (Шотландия). Победителем турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1997, стал Брайан Морган, обыгравший в финале Дрю Хенри со счётом 9:8.

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker 
 Некоторые другие данные о турнире в Архиве Криса Тёрнера 

1996 год в снукере
Benson & Hedges Championship